Příjmení Jůn nosí více významných osobností:

 Jan Jůn (1945–2022) – český a britský novinář
 Libor Jůn (* 1970) – český historik, archivář a vysokoškolský pedagog
 Roman Jůn (* 1976) – český fotbalista, záložník